Grabarka peut désigner en Pologne :
 Grabarka, village de la gmina de Nurzec-Stacja, dans la voïvodie de Podlachie
 Grabarka, village de la gmina de Milejczyce, dans la voïvodie de Podlachie